Hvidovre (gemeente), gemeente in Denemarken
 Hvidovre (parochie), parochie in Denemarken